Die Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2011 war die fünfte Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Kombinierte Pyramide. Sie fand vom 21. bis 24. Februar 2011 im kasachischen Almaty statt, wo auch die ersten vier Austragungen stattgefunden hatten.

Weltmeister wurde bei seiner insgesamt zweiten WM-Teilnahme, der ersten in der Kombinierten Pyramide, Nikita Liwada. Mit 15 Jahren und 9 Monaten ist er der bislang jüngste Weltmeister im Russischen Billard. Das Finale gegen den Sieger von 2007 Oleksandr Palamar gewann der Russe mit 6:3. Kanybek Sagyndykow und Jaroslaw Tarnowezkyj belegten den dritten Platz. Titelverteidiger war der Kasache Jernar Tschimbajew, der im Achtelfinale gegen Liwada ausschied.

Modus 
Die 64 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Finale 
Im Endspiel traf der 15-jährige Russe Nikita Liwada auf den 8 Jahre älteren Ukrainer Oleksandr Palamar. Während Liwada nach der Freie-Pyramide-WM 2010 erst zum zweiten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnahm und erstmals über das Achtelfinale hinaus gekommen war, stand der Weltmeister von 2007 bereits zum vierten Mal in einem WM-Finale. Trotz der geringeren Erfahrung startete Liwada besser in das Match und sicherte sich die ersten beiden Spiele. Dem Ex-Weltmeister gelang jedoch mit zwei klar gewonnenen Racks der Ausgleich. Anschließend errang der Russe erneut die Führung, die von Palamar direkt wieder egalisiert wurde. Nach den folgenden beiden Spielen, in denen Palamar nur einen Punkt erzielte, stand Liwada nur noch ein Spielgewinn vor dem WM-Titel. Das neunte Spiel war stark umkämpft und wurde erst mit dem fünfzehnten Ball entschieden. Liwada holte sich den Punkt und wurde damit als erster Russe Weltmeister in der Disziplin Kombinierte Pyramide. Mit 15 Jahren, 8 Monaten und 25 Tagen wurde er der bis dahin jüngste WM-Sieger im Russischen Billard. Er unterbot den drei Jahre alten Rekord des Kasachen Älichan Qaranejew um knapp zwei Jahre.

Einzelnachweise 

2011
Billardveranstaltung 2011
Billardturnier in Almaty